Lanamesa (en occità Lanamesa [ˌlanɔˈmezɔ], en francès Lannemezan) és un municipi del departament francès dels Alts Pirineus, a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Tondela

Referències 

Municipis dels Alts Pirineus
Ciutats d'Occitània